Aurora Serenaj (14 de Maio de 1982) é uma futebolista albana que joga como meia. Atualmente defende o 1. FFC Montabaur.

Ligações externas 
 Perfil no site 'Socceway'

Futebolistas da Albânia